Chalk Hill steht für:

 Chalk Hill AVA, Weinbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien
 Chalk Hill (Texas), Ort im US-Bundesstaat Texas

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Chalk Hill (Washington County, Florida, 35 m)	
 Chalk Hill (Washington County, Florida, 82 m)	
 Chalk Hill (San Luis Obispo County, Kalifornien)	
 Chalk Hill (Santa Barbara County, Kalifornien)	
 Chalk Hill (Sonoma County, Kalifornien)	
 Chalk Hill (Michigan)	
 Chalk Hill (Missouri)	
 Chalk Hill (New Mexico)	
 Chalk Hill (Bandera County, Texas)	
 Chalk Hill (Dallas County, Texas)	
 Chalk Hill (Deaf Smith County, Texas)	
 Chalk Hill (San Patricio County, Texas)	
 Chalk Hill (Utah)	
 Chalk Hill (Goshen County, Wyoming)	
 Chalk Hill (Laramie County, Wyoming)	

Siehe auch:
 Chalk Hills